Nombre enter, (matemàtiques)
 Enter algebraic
 Enter (àlbum), àlbum de Within Temptation
 enter (informàtica)
 Enter (Països Baixos), poble de la província d'Overijssel (Països Baixos)